Сезон 2011/2012 являлся 66-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Локаут наступил 1 июля 2011 года и продлился до 25 декабря. В сложившийся ситуации в сезоне было сыграно 66 игр, а не как обычно 82, из-за двухмесячного простоя. Плей-офф сезона начался 28 апреля 2012 года и закончился 21 июня. «Майами Хит» стали в этом сезоне двукратными чемпионами НБА.

Значительные события сезона

Декабрь 
 25 декабря — начало регулярного чемпионата.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Плей-офф

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд НБА прошёл 26 февраля 2012 год в Орландо, штат Флорида. В нем команда Западной конференции одержала победу над командой Восточной конференции со счётом 152—149. Титул самого ценного игрока получил Кевин Дюрант. Кевин Лав победил в конкурсе по трёхочковым броскам. Тони Паркер выиграл конкурс умений. Джереми Эванс стал победителем конкурса по броскам сверху.

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок: Леброн Джеймс («Майами Хит») 
 Самый ценный игрок финала: Леброн Джеймс («Майами Хит») 
 Новичок года: Кайри Ирвинг («Кливленд Кавальерс»)
 Оборонительный игрок года: Тайсон Чендлер («Нью-Йорк Никс»)
 Шестой игрок года: Джеймс Харден («Оклахома-Сити Тандер»)
 Самый прогрессирующий игрок: Райан Андерсон («Орландо Мэджик») 
 Тренер года: Грегг Попович («Сан-Антонио Спёрс»)
 Менеджер года: Ларри Бёрд («Индиана Пэйсерс»)
 Приз за спортивное поведение: Джейсон Кидд («Даллас Маверикс»)
 Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди: Пау Газоль («Лос-Анджелес Лейкерс»)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Леброн Джеймс
 Ф Кевин Дюрант 
 Ц Дуайт Ховард
 З Коби Брайант
 З Крис Пол

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Кевин Лав
 Ф Блэйк Гриффин
 Ц Эндрю Байнум
 З Тони Паркер
 З Рассел Уэстбрук

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Кармело Энтони
 Ф Дирк Новицки
 Ц Тайсон Чендлер
 З Дуэйн Уэйд
 З Рэджон Рондо

 Первая сборная всех звёзд защиты: 
 Ф Леброн Джеймс
 Ф Серж Ибака
 Ц Дуайт Ховард
 З Крис Пол
 З Тони Аллен

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Кевин Гарнетт
 Ф Луол Денг
 Ц Тайсон Чендлер
 З Рэджон Рондо
 З Коби Брайант

 Первая сборная новичков
 Ф Кеннет Фарид
 З/Ф Клей Томпсон
 З Рики Рубио
 З Кайри Ирвинг
 Ф Кауай Леонард 
 З Иман Шумперт
 З Брэндон Найт

 Вторая сборная новичков:
 Ф Деррик Уильямс
 Ф Чендлер Парсонс
 Ф/Ц Тристан Томпсон
 З/Ф Маршон Брукс
 З Исаия Томас

В первой сборной новичков семь игроков, так как Леонард, Шумперт, Найт набрали одинаковое количество баллов в опросе главных тренеров НБА

Игроки недели

Игроки месяца

Новички месяца

Тренера месяца

Примечания

Ссылки 
 
 2011-12 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2011/2012